9 женская шахматная олимпиада состоялась с 20 ноября по 6 декабря 1980 года, в столице Мальты, городе Валлетта. Проходила вместе с 24 мужской олимпиадой.

В соревнованиях приняли участие 42 команды (Нигерия выбыла), в составе которых было 162 шахматистки, среди которых 6 гроссмейстеров и 27 международных мастеров.

Турнир впервые проходил по швейцарской системе.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 60 минут на следующие 16 ходов.

Итоговая таблица 

 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Доска 1:  Майя Чибурданидзе 11½ / 13 = 88,5 %
 Доска 2:  Нона Гаприндашвили 9½ / 12 = 79,2 %
 Доска 3:  Даниэла Нуцу 7½ / 10 = 75,0 %
 Резервная:  Нана Иоселиани 7½ / 9 = 83,3 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1980 год в шахматах
Спортивные соревнования на Мальте
1980 год на Мальте